Alsén är ett efternamn, och kan syfta på bland andra följande:

 Erik och Tore Ahlsén, svenska arkitekter (bröder)

 Daniel Alsén (född 1975), journalist
 Hans Alsén (1926–2023), svensk politiker (Socialdemokraterna)
 John Alsén (1888–1959), svensk ämbetsman
 Lennart Alsén (1937–2013), svensk skolledare och politiker (Folkpartiet)
 Lucas Alsén alias DJ Lucutz (född 1982), Kompositör, musiker
 Olle Alsén (1923–2011), svensk journalist
 Olof Alsén (1894–1982), svensk jurist och justitiekansler
 Per Alsén (1916–2003), svensk ingenjör och direktör
 Per Hult Alcén (1834–1898), spelman, se Hultkläppen